sybilla (gr. Sibylle, łac. Sibylla, Sibyl) – w mitologii greckiej i rzymskiej wieszczka przepowiadająca przyszłość
 Sybilla – imię żeńskie
 Sibylla – planetoida o numerze katalogowym 168
 Sybilla – Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla

Zobacz też

Osoby 
 Sybilla Burgundzka – księżniczka burgundzka, królowa Sycylii
 Sybilla Jerozolimska – hrabina Jafy i Aszkelonu, królowa Jerozolimy, siostra Baldwina IV Trędowatego
 Sybilla Koburg – księżniczka Saksonii, księżna Västerbotten
 Sybilla Kumańska (Sybilla z Kume) – wieszczka italska słynna z Ksiąg sybilińskich
 Sybilla Małgorzata – księżniczka legnicka, córka Jana Chrystiana
 Sybilla Masters – amerykańska wynalazczyni
 Sybilla pomorska – księżniczka pomorska, córka Barnima IX Pobożnego
 Sybilla Urszula z Brunszwiku-Lüneburga – księżniczka brunszwicka, córka księcia Augusta Młodszego
 Sybilla z Normandii – królowa Szkocji, córka Henryka I Beauclerca
 Anna Sybilla cieszyńska – księżniczka cieszyńska
 Sibilla Aleramo – włoska pisarka i feministka

Inne 
 Sybilla Trelawney – fikcyjna postać występująca w serii książek J.K. Rowling o Harrym Potterze
 Księgi sybillińskie – księgi proroctw w starożytnym Rzymie
 Wyrocznie sybillińskie – żydowsko-chrześcijańskie księgi apokryficzne